

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Szreniawa – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Szreniawa – część wsi Łączkowice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Szreniawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza 
 Szreniawa – osada w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Szreniawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków
 Szreniawa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Komorniki
 Szreniawa – stacja kolejowa tamże

Inne 
 Szreniawa – rzeka, lewy dopływ Wisły
 Szreniawa – herb szlachecki
 Janina Szreniawa – polska aktorka teatralna